

Bilješke 
NK Sloga Satnica kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Sportsko društvo GRAFIČAR Osijek 1926. – 1981., monografija NK Grafičar Osijek

1969-70
1969-70
Osijek